— японский сэйю. Участвовал в сэйю-юните . Женат на японской сэйю Айко Айхаси (р.1976 г.);

В июне 2016 года у них родился сын.

Роли 
Озвучка анимации:

1994 год
 Макросс 7 — Кинрю
 Rio: Rainbow Gate! — Элвис

1995 год
 Тэнти-лишний! — Капитан GP
 Эль-Хазард: Странники — Икура

1996 год
 Цветочки после ягодок — Дзюпэй Орибэ

1997 год
 Удивительный мир Эль-Хазард [OVA-2] — Бугром

1998 год
 Hatsumei Boy Kanipan — Намуру
 Искусство тени — Король Ашубал

1999 год
 Охотник х Охотник [TV-1] — Хисока
 Клуб любителей магии — разные роли
 Корректор Юи — Контроль

2000 год
 Yu-Gi-Oh Duel Monsters — Кацуя Дзёноти/Хельмос
 Трансформеры: Автороботы — Гильдо
 Майами Ганз — Косукэ/Энтони

2001 год
 Digimon Tamers — Импмон
 Прочти или умри OVA — Гэндзё Сандзо
 Vampiyan Kids — Шок
 Принц тенниса [TV-1] — Кикумару Эйдзи
 Волшебная девочка-кошка Таруто — Иори Монака
 Счастливая обитель для горностая — Акихи Цукахара
 Галактический ангел OVA — Гэндзё Сандзо
 Chou Gals! Kotobuki Ran — Ямато Котобуки

2002 год
 Охотник х Охотник OVA-1 — Хисока
 В поисках полной луны — Аой Кога
 Samurai Deeper Kyo — Кацуиэ Сибата/Сюдзи Нисио
 Whistle! — Ко Кадзамацури
 Bomberman Jetters — Майти/Макс

2003 год
 Папуа [TV-2] — Рикиддо
 Ви Дюран — Эй
 Боевой программер Сирасэ — Хидэки
 Охотник х Охотник OVA-2 — Хисока
 Konjikino Gash Bell — Парко Фольгор

2004 год
 Самурай Ган — Сутэкити
 Тактика — Эдвардс
 Зона 88 — Саки Ваштал
 Охотник х Охотник OVA-3 — Хисока
 Рыцари Зодиака (фильм 5) — Одиссей
 Время битв — Якумо Муцу
 Школьный переполох [TV-1] — Кэндзи Харима
 Мобильный воин Гандам: Судьба поколения — Артур Трин
 Futari wa Pretty Cure — Писадо
 Burn Up Scramble — Юдзи Наруо
 Tsuki ha Higashi ni Hiha Nishi ni: Operation Sanctuary — Кодзи
 Gekijoban Konjiki no Gash Bell! 101 Banme no Mamono — Парко Фольгор
 Yu-Gi-Oh! (фильм 2) — Кацуя Дзёноти

2005 год
 Школьный переполох OVA-1 — Кэндзи Харима
 Loveless — Дзинхуа
 Futari wa Pretty Cure Max Heart — Писадо
 Принц тенниса — Кикумару Эйдзи и Дар Атобэ
 Glowlanser IV: Wayfarer of Time — Кристофер Ординале

2006 год
 Katekyo Hitman Reborn! — Скуало
 Тетрадь смерти — Стефен Джеванни (SPK)
 Tokyo Tribe 2 — Намихира
 Юный мастер Инь-Ян — Рикуго
 Школьный переполох [TV-2] — Кэндзи Харима
 Принц тенниса OVA-1 — Кикумару Эйдзи
 Sumomomo Momomo: Chijou Saikyou no Yome — Кодзи Инудзука
 Трепещущие воспоминания — Коя Инукай
 Nana — Сёдзи
 Рэй — Тосиаки Синояма

2007 год
 Принц тенниса OVA-2 — Кикумару Эйдзи
 Digimon Savers — Омегамон
 Лунная миля — Косукэ Савамура
 Радужные капли — Мацуда

2008 год
 Блич — Кэнрю (филлеры)
 Angelique (Анжелика TV-3) — Рейн
 Принц тенниса OVA-3 — Кикумару Эйдзи
 Школьный переполох OVA-2 — Кэндзи Харима
 Angelique (Анжелика TV-4) — Рейн
 Блеск стекла — Джей-Джей
 BUS GAMER (Бизгеймер) — Кадзуо Сайто
 RD Sennou Chousashitsu — Сота Аой

2009 год
 Kuuchuu Buranko — Сэйдзи Ино
 Хеталия и страны Оси — Япония
 Street Fighter IV [OVA-1] — Рю
 07-Ghost — Король
 Fight Ippatsu! Juden-chan!! — Сэнто Оми
 Принц тенниса OVA-4 — Кикумару Эйдзи

2010 год
 Вельзевул [OVA] — Даймао (Тёмный властелин)
 Seikimatsu Occult Gakuin — Смаил

2011 год
 Бейблэйд — Тяусин
 Вельзевул — Даймао (Тёмный властелин)

2012 год
 Очень приятно, Бог [ТВ] — Отохико
 Детектив Конан — Такуя Мураками
 Принц тенниса [TV-2] — Кикумару Эйдзи